Тибетское письмо () — тридцать третий блок стандарта Юникод. Содержит символы тибетского письма для записи тибетского, дзонг-кэ и других языков Тибета, Бутана, Непала и Северной Индии.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Тибетское письмоОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |  || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0F0x
| title="U+0F00: TIBETAN SYLLABLE OM" | ༀ
| title="U+0F01: TIBETAN MARK GTER YIG MGO TRUNCATED A" | ༁
| title="U+0F02: TIBETAN MARK GTER YIG MGO -UM RNAM BCAD MA" | ༂
| title="U+0F03: TIBETAN MARK GTER YIG MGO -UM GTER TSHEG MA" | ༃
| title="U+0F04: TIBETAN MARK INITIAL YIG MGO MDUN MA" | ༄
| title="U+0F05: TIBETAN MARK CLOSING YIG MGO SGAB MA" | ༅
| title="U+0F06: TIBETAN MARK CARET YIG MGO PHUR SHAD MA" | ༆
| title="U+0F07: TIBETAN MARK YIG MGO TSHEG SHAD MA" | ༇
| title="U+0F08: TIBETAN MARK SBRUL SHAD" | ༈
| title="U+0F09: TIBETAN MARK BSKUR YIG MGO" | ༉
| title="U+0F0A: TIBETAN MARK BKA- SHOG YIG MGO" | ༊
| title="U+0F0B: TIBETAN MARK INTERSYLLABIC TSHEG" | ་
| title="U+0F0C: TIBETAN MARK DELIMITER TSHEG BSTAR" | ༌NB
| title="U+0F0D: TIBETAN MARK SHAD" | །
| title="U+0F0E: TIBETAN MARK NYIS SHAD" | ༎
| title="U+0F0F: TIBETAN MARK TSHEG SHAD" | ༏
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0F1x
| title="U+0F10: TIBETAN MARK NYIS TSHEG SHAD" | ༐
| title="U+0F11: TIBETAN MARK RIN CHEN SPUNGS SHAD" | ༑
| title="U+0F12: TIBETAN MARK RGYA GRAM SHAD" | ༒
| title="U+0F13: TIBETAN MARK CARET -DZUD RTAGS ME LONG CAN" | ༓
| title="U+0F14: TIBETAN MARK GTER TSHEG" | ༔
| title="U+0F15: TIBETAN LOGOTYPE SIGN CHAD RTAGS" | ༕
| title="U+0F16: TIBETAN LOGOTYPE SIGN LHAG RTAGS" | ༖
| title="U+0F17: TIBETAN ASTROLOGICAL SIGN SGRA GCAN -CHAR RTAGS" | ༗
| title="U+0F18: TIBETAN ASTROLOGICAL SIGN -KHYUD PA" | ༘
| title="U+0F19: TIBETAN ASTROLOGICAL SIGN SDONG TSHUGS" | ༙
| title="U+0F1A: TIBETAN SIGN RDEL DKAR GCIG" | ༚
| title="U+0F1B: TIBETAN SIGN RDEL DKAR GNYIS" | ༛
| title="U+0F1C: TIBETAN SIGN RDEL DKAR GSUM" | ༜
| title="U+0F1D: TIBETAN SIGN RDEL NAG GCIG" | ༝
| title="U+0F1E: TIBETAN SIGN RDEL NAG GNYIS" | ༞
| title="U+0F1F: TIBETAN SIGN RDEL DKAR RDEL NAG" | ༟
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0F2x
| title="U+0F20: TIBETAN DIGIT ZERO" | ༠
| title="U+0F21: TIBETAN DIGIT ONE" | ༡
| title="U+0F22: TIBETAN DIGIT TWO" | ༢
| title="U+0F23: TIBETAN DIGIT THREE" | ༣
| title="U+0F24: TIBETAN DIGIT FOUR" | ༤
| title="U+0F25: TIBETAN DIGIT FIVE" | ༥
| title="U+0F26: TIBETAN DIGIT SIX" | ༦
| title="U+0F27: TIBETAN DIGIT SEVEN" | ༧
| title="U+0F28: TIBETAN DIGIT EIGHT" | ༨
| title="U+0F29: TIBETAN DIGIT NINE" | ༩
| title="U+0F2A: TIBETAN DIGIT HALF ONE" | ༪
| title="U+0F2B: TIBETAN DIGIT HALF TWO" | ༫
| title="U+0F2C: TIBETAN DIGIT HALF THREE" | ༬
| title="U+0F2D: TIBETAN DIGIT HALF FOUR" | ༭
| title="U+0F2E: TIBETAN DIGIT HALF FIVE" | ༮
| title="U+0F2F: TIBETAN DIGIT HALF SIX" | ༯
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0F3x
| title="U+0F30: TIBETAN DIGIT HALF SEVEN" | ༰
| title="U+0F31: TIBETAN DIGIT HALF EIGHT" | ༱
| title="U+0F32: TIBETAN DIGIT HALF NINE" | ༲
| title="U+0F33: TIBETAN DIGIT HALF ZERO" | ༳
| title="U+0F34: TIBETAN MARK BSDUS RTAGS" | ༴
| title="U+0F35: TIBETAN MARK NGAS BZUNG NYI ZLA" | ༵
| title="U+0F36: TIBETAN MARK CARET -DZUD RTAGS BZHI MIG CAN" | ༶
| title="U+0F37: TIBETAN MARK NGAS BZUNG SGOR RTAGS" | ༷
| title="U+0F38: TIBETAN MARK CHE MGO" | ༸
| title="U+0F39: TIBETAN MARK TSA -PHRU" | ༹
| title="U+0F3A: TIBETAN MARK GUG RTAGS GYON" | ༺
| title="U+0F3B: TIBETAN MARK GUG RTAGS GYAS" | ༻
| title="U+0F3C: TIBETAN MARK ANG KHANG GYON" | ༼
| title="U+0F3D: TIBETAN MARK ANG KHANG GYAS" | ༽
| title="U+0F3E: TIBETAN SIGN YAR TSHES" | ༾
| title="U+0F3F: TIBETAN SIGN MAR TSHES" | ༿
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0F4x
| title="U+0F40: TIBETAN LETTER KA" | ཀ
| title="U+0F41: TIBETAN LETTER KHA" | ཁ
| title="U+0F42: TIBETAN LETTER GA" | ག
| title="U+0F43: TIBETAN LETTER GHA" | གྷ
| title="U+0F44: TIBETAN LETTER NGA" | ང
| title="U+0F45: TIBETAN LETTER CA" | ཅ
| title="U+0F46: TIBETAN LETTER CHA" | ཆ
| title="U+0F47: TIBETAN LETTER JA" | ཇ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+0F49: TIBETAN LETTER NYA" | ཉ
| title="U+0F4A: TIBETAN LETTER TTA" | ཊ
| title="U+0F4B: TIBETAN LETTER TTHA" | ཋ
| title="U+0F4C: TIBETAN LETTER DDA" | ཌ
| title="U+0F4D: TIBETAN LETTER DDHA" | ཌྷ
| title="U+0F4E: TIBETAN LETTER NNA" | ཎ
| title="U+0F4F: TIBETAN LETTER TA" | ཏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0F5x
| title="U+0F50: TIBETAN LETTER THA" | ཐ
| title="U+0F51: TIBETAN LETTER DA" | ད
| title="U+0F52: TIBETAN LETTER DHA" | དྷ
| title="U+0F53: TIBETAN LETTER NA" | ན
| title="U+0F54: TIBETAN LETTER PA" | པ
| title="U+0F55: TIBETAN LETTER PHA" | ཕ
| title="U+0F56: TIBETAN LETTER BA" | བ
| title="U+0F57: TIBETAN LETTER BHA" | བྷ
| title="U+0F58: TIBETAN LETTER MA" | མ
| title="U+0F59: TIBETAN LETTER TSA" | ཙ
| title="U+0F5A: TIBETAN LETTER TSHA" | ཚ
| title="U+0F5B: TIBETAN LETTER DZA" | ཛ
| title="U+0F5C: TIBETAN LETTER DZHA" | ཛྷ
| title="U+0F5D: TIBETAN LETTER WA" | ཝ
| title="U+0F5E: TIBETAN LETTER ZHA" | ཞ
| title="U+0F5F: TIBETAN LETTER ZA" | ཟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0F6x
| title="U+0F60: TIBETAN LETTER -A" | འ
| title="U+0F61: TIBETAN LETTER YA" | ཡ
| title="U+0F62: TIBETAN LETTER RA" | ར
| title="U+0F63: TIBETAN LETTER LA" | ལ
| title="U+0F64: TIBETAN LETTER SHA" | ཤ
| title="U+0F65: TIBETAN LETTER SSA" | ཥ
| title="U+0F66: TIBETAN LETTER SA" | ས
| title="U+0F67: TIBETAN LETTER HA" | ཧ
| title="U+0F68: TIBETAN LETTER A" | ཨ
| title="U+0F69: TIBETAN LETTER KSSA" | ཀྵ
| title="U+0F6A: TIBETAN LETTER FIXED-FORM RA" | ཪ
| title="U+0F6B: TIBETAN LETTER KKA" | ཫ
| title="U+0F6C: TIBETAN LETTER RRA" | ཬ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0F7x
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+0F71: TIBETAN VOWEL SIGN AA" | ཱ
| title="U+0F72: TIBETAN VOWEL SIGN I" | ི
| title="U+0F73: TIBETAN VOWEL SIGN II" | ཱི
| title="U+0F74: TIBETAN VOWEL SIGN U" | ུ
| title="U+0F75: TIBETAN VOWEL SIGN UU" | ཱུ
| title="U+0F76: TIBETAN VOWEL SIGN VOCALIC R" | ྲྀ
| title="U+0F77: TIBETAN VOWEL SIGN VOCALIC RR" | ཷ
| title="U+0F78: TIBETAN VOWEL SIGN VOCALIC L" | ླྀ
| title="U+0F79: TIBETAN VOWEL SIGN VOCALIC LL" | ཹ
| title="U+0F7A: TIBETAN VOWEL SIGN E" | ེ
| title="U+0F7B: TIBETAN VOWEL SIGN EE" | ཻ
| title="U+0F7C: TIBETAN VOWEL SIGN O" | ོ
| title="U+0F7D: TIBETAN VOWEL SIGN OO" | ཽ
| title="U+0F7E: TIBETAN SIGN RJES SU NGA RO" | ཾ
| title="U+0F7F: TIBETAN SIGN RNAM BCAD" | ཿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0F8x
| title="U+0F80: TIBETAN VOWEL SIGN REVERSED I" | ྀ
| title="U+0F81: TIBETAN VOWEL SIGN REVERSED II" | ཱྀ
| title="U+0F82: TIBETAN SIGN NYI ZLA NAA DA" | ྂ
| title="U+0F83: TIBETAN SIGN SNA LDAN" | ྃ
| title="U+0F84: TIBETAN MARK HALANTA" | ྄
| title="U+0F85: TIBETAN MARK PALUTA" | ྅
| title="U+0F86: TIBETAN SIGN LCI RTAGS" | ྆
| title="U+0F87: TIBETAN SIGN YANG RTAGS" | ྇
| title="U+0F88: TIBETAN SIGN LCE TSA CAN" | ྈ
| title="U+0F89: TIBETAN SIGN MCHU CAN" | ྉ
| title="U+0F8A: TIBETAN SIGN GRU CAN RGYINGS" | ྊ
| title="U+0F8B: TIBETAN SIGN GRU MED RGYINGS" | ྋ
| title="U+0F8C: TIBETAN SIGN INVERTED MCHU CAN" | ྌ
| title="U+0F8D: TIBETAN SUBJOINED SIGN LCE TSA CAN" | ྍ
| title="U+0F8E: TIBETAN SUBJOINED SIGN MCHU CAN" | ྎ
| title="U+0F8F: TIBETAN SUBJOINED SIGN INVERTED MCHU CAN" | ྏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0F9x
| title="U+0F90: TIBETAN SUBJOINED LETTER KA" | ྐ
| title="U+0F91: TIBETAN SUBJOINED LETTER KHA" | ྑ
| title="U+0F92: TIBETAN SUBJOINED LETTER GA" | ྒ
| title="U+0F93: TIBETAN SUBJOINED LETTER GHA" | ྒྷ
| title="U+0F94: TIBETAN SUBJOINED LETTER NGA" | ྔ
| title="U+0F95: TIBETAN SUBJOINED LETTER CA" | ྕ
| title="U+0F96: TIBETAN SUBJOINED LETTER CHA" | ྖ
| title="U+0F97: TIBETAN SUBJOINED LETTER JA" | ྗ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+0F99: TIBETAN SUBJOINED LETTER NYA" | ྙ
| title="U+0F9A: TIBETAN SUBJOINED LETTER TTA" | ྚ
| title="U+0F9B: TIBETAN SUBJOINED LETTER TTHA" | ྛ
| title="U+0F9C: TIBETAN SUBJOINED LETTER DDA" | ྜ
| title="U+0F9D: TIBETAN SUBJOINED LETTER DDHA" | ྜྷ
| title="U+0F9E: TIBETAN SUBJOINED LETTER NNA" | ྞ
| title="U+0F9F: TIBETAN SUBJOINED LETTER TA" | ྟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0FAx
| title="U+0FA0: TIBETAN SUBJOINED LETTER THA" | ྠ
| title="U+0FA1: TIBETAN SUBJOINED LETTER DA" | ྡ
| title="U+0FA2: TIBETAN SUBJOINED LETTER DHA" | ྡྷ
| title="U+0FA3: TIBETAN SUBJOINED LETTER NA" | ྣ
| title="U+0FA4: TIBETAN SUBJOINED LETTER PA" | ྤ
| title="U+0FA5: TIBETAN SUBJOINED LETTER PHA" | ྥ
| title="U+0FA6: TIBETAN SUBJOINED LETTER BA" | ྦ
| title="U+0FA7: TIBETAN SUBJOINED LETTER BHA" | ྦྷ
| title="U+0FA8: TIBETAN SUBJOINED LETTER MA" | ྨ
| title="U+0FA9: TIBETAN SUBJOINED LETTER TSA" | ྩ
| title="U+0FAA: TIBETAN SUBJOINED LETTER TSHA" | ྪ
| title="U+0FAB: TIBETAN SUBJOINED LETTER DZA" | ྫ
| title="U+0FAC: TIBETAN SUBJOINED LETTER DZHA" | ྫྷ
| title="U+0FAD: TIBETAN SUBJOINED LETTER WA" | ྭ
| title="U+0FAE: TIBETAN SUBJOINED LETTER ZHA" | ྮ
| title="U+0FAF: TIBETAN SUBJOINED LETTER ZA" | ྯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0FBx
| title="U+0FB0: TIBETAN SUBJOINED LETTER -A" | ྰ
| title="U+0FB1: TIBETAN SUBJOINED LETTER YA" | ྱ
| title="U+0FB2: TIBETAN SUBJOINED LETTER RA" | ྲ
| title="U+0FB3: TIBETAN SUBJOINED LETTER LA" | ླ
| title="U+0FB4: TIBETAN SUBJOINED LETTER SHA" | ྴ
| title="U+0FB5: TIBETAN SUBJOINED LETTER SSA" | ྵ
| title="U+0FB6: TIBETAN SUBJOINED LETTER SA" | ྶ
| title="U+0FB7: TIBETAN SUBJOINED LETTER HA" | ྷ
| title="U+0FB8: TIBETAN SUBJOINED LETTER A" | ྸ
| title="U+0FB9: TIBETAN SUBJOINED LETTER KSSA" | ྐྵ
| title="U+0FBA: TIBETAN SUBJOINED LETTER FIXED-FORM WA" | ྺ
| title="U+0FBB: TIBETAN SUBJOINED LETTER FIXED-FORM YA" | ྻ
| title="U+0FBC: TIBETAN SUBJOINED LETTER FIXED-FORM RA" | ྼ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+0FBE: TIBETAN KU RU KHA" | ྾
| title="U+0FBF: TIBETAN KU RU KHA BZHI MIG CAN" | ྿
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0FCx
| title="U+0FC0: TIBETAN CANTILLATION SIGN HEAVY BEAT" | ࿀
| title="U+0FC1: TIBETAN CANTILLATION SIGN LIGHT BEAT" | ࿁
| title="U+0FC2: TIBETAN CANTILLATION SIGN CANG TE-U" | ࿂
| title="U+0FC3: TIBETAN CANTILLATION SIGN SBUB -CHAL" | ࿃
| title="U+0FC4: TIBETAN SYMBOL DRIL BU" | ࿄
| title="U+0FC5: TIBETAN SYMBOL RDO RJE" | ࿅
| title="U+0FC6: TIBETAN SYMBOL PADMA GDAN" | ࿆
| title="U+0FC7: TIBETAN SYMBOL RDO RJE RGYA GRAM" | ࿇
| title="U+0FC8: TIBETAN SYMBOL PHUR PA" | ࿈
| title="U+0FC9: TIBETAN SYMBOL NOR BU" | ࿉
| title="U+0FCA: TIBETAN SYMBOL NOR BU NYIS -KHYIL" | ࿊
| title="U+0FCB: TIBETAN SYMBOL NOR BU GSUM -KHYIL" | ࿋
| title="U+0FCC: TIBETAN SYMBOL NOR BU BZHI -KHYIL" | ࿌
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+0FCE: TIBETAN SIGN RDEL NAG RDEL DKAR" | ࿎
| title="U+0FCF: TIBETAN SIGN RDEL NAG GSUM" | ࿏
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0FDx
| title="U+0FD0: TIBETAN MARK BSKA- SHOG GI MGO RGYAN (alias TIBETAN MARK BKA- SHOG GI MGO RGYAN)" | ࿐
| title="U+0FD1: TIBETAN MARK MNYAM YIG GI MGO RGYAN" | ࿑
| title="U+0FD2: TIBETAN MARK NYIS TSHEG" | ࿒
| title="U+0FD3: TIBETAN MARK INITIAL BRDA RNYING YIG MGO MDUN MA" | ࿓
| title="U+0FD4: TIBETAN MARK CLOSING BRDA RNYING YIG MGO SGAB MA" | ࿔
| title="U+0FD5: RIGHT-FACING SVASTI SIGN" | ࿕
| title="U+0FD6: LEFT-FACING SVASTI SIGN" | ࿖
| title="U+0FD7: RIGHT-FACING SVASTI SIGN WITH DOTS" | ࿗
| title="U+0FD8: LEFT-FACING SVASTI SIGN WITH DOTS" | ࿘
| title="U+0FD9: TIBETAN MARK LEADING MCHAN RTAGS" | ࿙
| title="U+0FDA: TIBETAN MARK TRAILING MCHAN RTAGS" | ࿚
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0FEx
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0FFx
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

См. также 
 Набор символов

Примечания